Stortingsvalet i Norge 1973 hölls söndagen den 9 och måndagen den 10 september. Valdeltagandet låg på 80,2%, antalet mandat ökade med 5 från 150 och blev 155 mandat (från Stortingsvalet i Norge 1969), eftersom udda tal hjälper till att förhindra lika röstetal i valen. Av de nya mandaten var två i Oslo och tre i Akershus.

Lars Korvalds regering avgick efter valet och blev efterföljt av Trygve Brattelis andra regering.

Valresultat

1973 i Norge
1973
Norge